torony, épületszerkezeti elem
Torony, község Vas megyében
Torony, Kolozsvár egyik műemlék épülete
Torony, heraldikai fogalom
A torony (1964), William Golding regénye
A torony (1993), Richard Kletter filmje
Toronyugrás, sportág